Tony Hawk’s Underground Pro, или THUG Pro, разработанная сообществом модификация, которая в свою очередь использует движок Tony Hawk's Underground 2. Включает в себя многое из игр серии Tony Hawk’s. В ней присутствуют уровни из других игр серии Tony Hawk’s, физика, новые функции.

Игровой процесс 
Игровой процесс THUG PRO аналогичен играм серии Tony Hawk.

Разработка 
Официальный выпуск модификации состоялся 10 августа 2013 года. В его первой версии присутствовали уровни из Tony Hawk's Underground и Tony Hawk's Underground 2, темы для парка из Tony Hawk's Pro Skater 4 и Tony Hawk's American Wasteland. Также были добавлены некоторые функции, пример одной из них Stall из Tony Hawk's American Wasteland. 10 января 2014 года, был показан трейлер c уровнями из Tony Hawk's American Wasteland,Tony Hawk's Pro Skater 4 (спустя некоторое время уровни из THPS4 были добавлены) и редактор уровней. 12 февраля 2015 открылось публичное бета тестирование. В новой версии были добавленные новые функции, такие как поддержка контроллера PS2, небольшая часть физики из THUG1, новые карты.

Интересные факты  
 
 Люк Планкетт из Kotaku, позитивно отреагировал на мысль о всех уровнях в серии игры в многопользовательской игре.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт разработчиков ThMods  - Тема на форуме 
 Сайт разработчиков Thps-mods  - Тема на форуме 

Компьютерные игры 2013 года
Модификации компьютерных игр
Игры для Windows
Симуляторы скейтбординга